Стенка:
 Стенка — небольшая стена.
 «Стенка» — просторечное название мебельного гарнитура (плоские шкафы с множеством секций) в СССР.
 Стенка в анатомии — боковая оболочка органа животного.

Топоним 
 Стенка — село в Золочевском районе Львовской области.
 Стенка — село в Чутовском районе Полтавской области.
 Стенка — село в Сумском районе Сумской области.
 Стенка — село в Бучачском районе Тернопольской области.
 Стенка — село в Купянском районе Харьковской области.

Фамилия 
 Стенка, Данута (род. 1961) — польская актриса кино, театра, радио и телевидения.

См. также 
 Доменная стенка — граница между магнитными доменами с различным направлением намагниченности.
 Доменная стенка (оптика)
 Стена (значения)
 Стенка на стенку (значения)
 Стенки
 Шведская стенка